Јабучје може бити:

 Јабучје (Лајковац), насељено место у општини Лајковац, Србија
 Јабучје (Крагујевац), насељено место Града Крагујевца, Србија